Fordham ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Stanley Fordham (1907–1981), britischer Diplomat
 Andy Fordham (1962–2021), englischer Dartspieler
 Benjamin O. Fordham, US-amerikanischer Politikwissenschaftler
 David Fordham († 2011), australischer Sportkommentator
 John Fordham (* 1947), britischer Jazzkritiker

Fordham heißen die Orte
in den Vereinigten Staaten:
 Fordham (Missouri)
 Fordham (New York)
 Fordham (Virginia)

in England:
 Fordham (Cambridgeshire)
 Fordham (Essex)
 Fordham (Norfolk)

Siehe auch:
 Fordham University